Редонда:

 Редонда — небольшой необитаемый скалистый остров в Карибском море.
 Редонда — виртуальное государство на территории острова Редонда в Карибском море.